Dit is een lijst van planetoïden 8601-8700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8601) Ciconia || 3155 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8602) Oedicnemus || 2480 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8603) Senator || 3134 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (8604) - || 1929 PK || 12 augustus 1929 || C. J. Krieger
|-
| (8605) - || 1968 OH || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (8606) - || 1971 UG || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (8607) - || 1971 UT || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (8608) Chelomey || 1976 YO2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (8609) Shuvalov || 1977 QH3 || 22 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (8610) Goldhaber || 1977 UD || 22 oktober 1977 || Harvard Observatory
|-
| (8611) - || 1977 UM4 || 18 oktober 1977 || S. J. Bus
|-
| (8612) Burov || 1978 SS7 || 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (8613) - || 1978 VE10 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8614) Svedhem || 1978 VP11 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8615) - || 1979 MB2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (8616) Fogelquist || 1980 FY4 || 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (8617) - || 1980 PW || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (8618) - || 1981 DX || 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (8619) - || 1981 EH1 || 6 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (8620) - || 1981 EK5 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8621) - || 1981 EK7 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8622) - || 1981 EM8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8623) - || 1981 EQ9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8624) - || 1981 ES9 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8625) - || 1981 EX15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8626) - || 1981 EC18 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8627) - || 1981 EU20 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8628) - || 1981 EX21 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8629) - || 1981 EU26 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8630) - || 1981 EY35 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8631) - || 1981 EK41 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8632) Egleston || 1981 FR || 28 maart 1981 || Harvard Observatory
|-
| (8633) - || 1981 FC1 || 16 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8634) Neubauer || 1981 GG || 5 april 1981 || E. Bowell
|-
| (8635) Yuriosipov || 1985 PG2 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (8636) Malvina || 1985 UH2 || 17 oktober 1985 || CERGA
|-
| (8637) - || 1986 CS1 || 6 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (8638) - || 1986 QY || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (8639) - || 1986 VB1 || 3 november 1986 || A. Mrkos
|-
| (8640) Ritaschulz || 1986 VX5 || 6 november 1986 || E. Bowell
|-
| (8641) - || 1987 BM1 || 27 januari 1987 || P. Jensen
|-
| (8642) - || 1988 RZ11 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (8643) Quercus || 1988 SC || 16 september 1988 || E. W. Elst
|-
| (8644) Betulapendula || 1988 SD || 16 september 1988 || E. W. Elst
|-
| (8645) - || 1988 TN || 5 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8646) - || 1988 TB1 || 13 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8647) Populus || 1989 RG || 2 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8648) Salix || 1989 RJ || 2 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8649) Juglans || 1989 SS2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8650) - || 1989 TJ2 || 5 oktober 1989 || A. Mrkos
|-
| (8651) Alineraynal || 1989 YU5 || 29 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (8652) Acacia || 1990 EA5 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (8653) - || 1990 KE || 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (8654) - || 1990 KC1 || 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (8655) - || 1990 QJ1 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8656) Cupressus || 1990 QY8 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (8657) Cedrus || 1990 QE9 || 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (8658) - || 1990 RG3 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8659) - || 1990 SE11 || 17 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8660) Sano || 1990 TM1 || 15 oktober 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8661) Ratzinger || 1990 TA13 || 14 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (8662) - || 1990 UT10 || 22 oktober 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8663) - || 1991 DJ1 || 18 februari 1991 || E. F. Helin
|-
| (8664) - || 1991 GR1 || 10 april 1991 || E. F. Helin
|-
| (8665) Daun-Eifel || 1991 GA9 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (8666) Reuter || 1991 GG10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (8667) Fontane || 1991 GH10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (8668) - || 1991 HM || 16 april 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (8669) - || 1991 NS1 || 13 juli 1991 || H. E. Holt
|-
| (8670) - || 1991 OM1 || 18 juli 1991 || H. Debehogne
|-
| (8671) - || 1991 PW || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8672) Morse || 1991 PW16 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (8673) - || 1991 RN5 || 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (8674) - || 1991 VA1 || 4 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8675) - || 1991 YZ || 30 december 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8676) Lully || 1992 CT2 || 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (8677) Charlier || 1992 ES5 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8678) Bäl || 1992 ER6 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8679) Tingstäde || 1992 EG8 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8680) Rone || 1992 EJ9 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8681) Burs || 1992 EN9 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8682) Kräklingbo || 1992 ER9 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8683) Sjölander || 1992 EE13 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (8684) Reichwein || 1992 FO3 || 30 maart 1992 || F. Börngen
|-
| (8685) Fauré || 1992 GG3 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (8686) Akenside || 1992 OX1 || 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (8687) Caussols || 1992 PV || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (8688) Delaunay || 1992 PV1 || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (8689) - || 1992 PU3 || 5 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (8690) Swindle || 1992 SW3 || 24 september 1992 || Spacewatch
|-
| (8691) Etsuko || 1992 UZ1 || 21 oktober 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (8692) - || 1992 WH || 16 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8693) Matsuki || 1992 WH1 || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8694) - || 1993 CO || 10 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8695) Bergvall || 1993 FW8 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (8696) Kjeriksson || 1993 FM16 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (8697) Olofsson || 1993 FT23 || 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (8698) Bertilpettersson || 1993 FT41 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8699) - || 1993 FO48 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8700) Gevaert || 1993 JL1 || 14 mei 1993 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten